

Geografia

Austria 
 Albeck – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Feldkirchen

Niemcy 
 Albeck – dzielnica Langenau

Osoby 
 Thomas Albeck – niemiecki piłkarz

Zobacz też 
 Ahlbeck